Класиране и резултати на група G от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Среща в Цюрих, Швейцария на 15 март трябваше да определи мачовете от група Г. След като срещата е неуспешна, мачовете са изтеглени на XXXIV конгрес на УЕФА в Тел Авив, Израел на 25 март.

Голмайстори

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012